Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Thibault – Aube
 Saint-Thibault – Côte-d'Or
 Saint-Thibault – Oise